Miejscowości w USA:
 Esbon – miasto w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell
Gminy w USA:
 Esbon (ang. Esbon Township) – gmina w stanie Kansas, w hrabstwie Jewell